L'édition féminine 2022 du tournoi de tennis de Strasbourg se déroule du 15 au  sur terre battue en extérieur à Strasbourg. Elle appartient à la catégorie WTA 250.

Faits marquants

Forfaits 
  Ekaterina Alexandrova, remplacée par  Anna-Lena Friedsam
  Madison Brengle, remplacée par  Ana Konjuh
  Camila Giorgi, remplacée par  Nefisa Berberović
  Anhelina Kalinina, remplacée par  Angelina Gabueva
  Barbora Krejčíková, remplacée par  Kaja Juvan
  Tereza Martincová, remplacée par  Yana Morderger
  Jeļena Ostapenko, remplacée par  Harmony Tan
  Jasmine Paolini, remplacée par  Heather Watson
  Alison Riske, remplacée par  Bernarda Pera
  Shelby Rogers, remplacée par  Océane Dodin
  Elena Rybakina, remplacée par  Diane Parry
  Kateřina Siniaková, remplacée par  Varvara Gracheva
  Clara Tauson, remplacée par  Maryna Zanevska
  Jil Teichmann, remplacée par  Katharina Hobgarski
  Markéta Vondroušová, remplacée par  Fiona Ferro

Contexte 
Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février, les instances dirigeantes internationales du tennis autorisent les joueuses de Russie et de Biélorussie à participer aux tournois, mais pas sous le drapeau de leur pays, jusqu'à nouvel ordre.

Lauréates 
En simple, l'Allemande Angelique Kerber remporte le 14e titre de sa carrière en battant en finale la Slovène Kaja Juvan.

En double, la paire Nicole Melichar-Martinez / Daria Saville gagne le titre.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Strasbourg
 Saison 2022 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

WTA 2022
Strasbourg
Tennis en France en 2022
Tennis en mai 2022
Sport en France en mai 2022